Paleo – nome volgare del genere di piante spermatofite monocotiledoni Anthoxanthum
 Paleo – il disco usato nell'hockey su ghiaccio
 Paleo – gioco da tavolo